El evento de menos de 100 kg masculino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar el día 2 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales
| RD1-score02=0011| RD1-team03=
| RD1-score03=0013
| RD1-team04={{BanderaAtletaCOI|L Zhorzholiani|GEO|Londres 2012}}| RD1-score04=0102| RD1-team05={{BanderaAtletaCOI|H-T Hwang|KOR|Londres 2012}}| RD1-score05=0021'''
| RD1-team06=
| RD1-score06=0002

| RD1-team07=
| RD1-score07=0003
| RD1-team08=

Grupo B
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda ronda
| RD3=Cuartos de final

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team01=

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

90 kg